Refuge est un album de Carbon Based Lifeforms, sorti en 2014. Il s'agit de la bande originale du film Refuge de Andrew Robertson et Lilly Kanso, sorti le .

Musicalement, l'album se situe dans les genres de l'Ambient, le Psybient et l'Acid Ambient .

Il comporte 7 morceaux pour une durée totale de 41 minutes 38.

Liste des titres

Notes et références 

Album de musique suédois
Album musical sorti en 2014